Municipio de Aurelius puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Aurelius (condado de Ingham, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ingham.
 Municipio de Aurelius (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.